Schaqypow (, /Dschakupow) ist der Nachname folgender Personen:

 Basyl Schaqypow (1965–2021), kasachischer Politiker
 Birschan Schaqypow (* 1984), kasachischer Boxer
 Qabibolla Schaqypow (* 1949), kasachischer Politiker